Ел Силбидо има више значења:

 Ел Силбидо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Силбидо (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику